Акилле Лонго ():

* Лонго, Акилле (старший) (1832—1919) — итальянский дирижёр, музыкальный педагог и композитор.
 Лонго, Акилле (младший) (1900—1954) — итальянский композитор и музыкальный критик.